Премье́р-мини́стр Бе́льгии (, , ) — глава  Королевства Бельгия. Исключительным правом на осуществление исполнительной власти в Бельгии (как она определяется конституцией) обладает монарх, однако пост премьер-министра является высшей исполнительной должностью королевства. Согласно службе протокола и связи ООН полный титул премьер-министра звучит: Premiere Ministre du Royaume de Belgique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales.

Правительство Бельгии приобрело статус федерального в 1993 году в ходе  по созданию федеративных государственных институтов, при этом было осуществлено разграничение функций (полномочий и обязанностей) между федеральной исполнительной властью и исполнительной властью образующих бельгийскую федерацию .

В список включены главы общенациональных правительств Бельгии независимо от наименования должности, а также состав не имевшего председателя Временного правительства, возникшего во время бельгийской революции (1830—1831 годы). Применённая в первом столбце нумерация является условной (национальная традиция порядкового наименования глав правительств отсутствует). Также условным является использование в первом столбце цветовой заливки, служащей для упрощения восприятия принадлежности лиц к различным политическим силам без необходимости обращения к столбцу, отражающему партийную принадлежность. В качестве даты прекращения полномочий кабинета в списке указывается дата передачи полномочий вновь сформированному правительству, при этом формально период полномочий кабинета завершается обычно значительно раньше, с началом процедуры переговоров по формированию нового правительства, инициированной королём в связи с уходом в отставку предыдущего кабинета после проведения очередных или досрочных парламентских выборов, или после получения монархом заявления о досрочной отставке предыдущего кабинета (см. порядок назначения федерального правительства ). В случае, когда премьер-министр получил повторные полномочия последовательно за первоначальными, раздельно отражается каждый срок полномочий. В столбце «Выборы» отражены состоявшиеся выборные процедуры, сформировавшие состав парламента, утвердивший правительство или поддержавший его. Наряду с партийной принадлежностью, в столбце «Партия» также отражён внепартийный (независимый) статус персоналий.

Фламандские и французские имена транскрибированы, по возможности, в соответствии с правилами нидерландско-русской и французско-русской практических транскрипций, однако в ряде оговорённых случаев традиционные французские имена представителей фламандского сообщества переданы в устоявшемся в русском языке написании.

Федеральное правительство 

Правовое положение  и премьер-министра как его главы обладают рядом особенностей. Так, являющиеся высшими правовыми актами федеральных исполнительных органов королевские указы, кроме подписи монарха, должны получить контрасигнатуру соответствующего министра, что освобождает монарха и делает министра ответственным за последствия применения акта.

Правительство может работать в трёх разных составах: широком, именуемом «Правительственный совет» (, , ), куда входят премьер-министр, министры и статс-секретари; обычном, именуемом «Совет министров» (, , ), ограниченном премьер-министром и министрами; узком, куда входят только премьер-министр и вице-премьеры. Кроме премьер-министра, в правительство входит до 14 министров (без учёта входящих в Правительственный совет государственных секретарей), при этом должно соблюдаться не распространяемое на премьер-министра равенство представительства фламандского и французского сообществ страны (традиционно во время заседания каждый министр высказывается на своём языке). Решения правительства принимаются без голосования на основе консенсуса.

Первоначально, с 1831 года, Король бельгийцев (, , ) председательствовал в Кабинете министров, но при его отсутствии эту функцию исполнял глава кабинета (), обычно наиболее влиятельный министр. Постепенно обладатель этого титула получил полномочия представлять монарху предлагаемое распределение министерских департаментов между министрами. Пост премьер-министра был введён в официальные юридические документы в 1918 году, а включён в текст Конституции в 1970 году.

Помимо координации работы правительства, премьер-министр несёт ответственность за надлежащее исполнение коалиционного соглашения, заключаемого между партиями, сформировавшими правительство, и кодифицирующего его важнейшие цели и задачи. Он председательствует на заседаниях правительства и управляет конфликтами компетенций между министрами. Премьер-министр представляет публично правительственную коалицию как в стране, так и за рубежом, поддерживает контакт с королём и представляет  в парламенте. В ходе  по созданию федеративных государственных институтов, поэтапно проводимой с 1970 года, у премьер-министра появились дополнительные функции: контроль над отношениями между образующими бельгийскую федерацию , председательство в совещательном комитете представителей правительств субъектов федерации.

Порядок назначения федерального правительства 
В Бельгии сложилась многоэтапная система формирования федерального правительства, обусловленная отчасти конституционными правилами, а отчасти политическими традициями.

Формирование нового правительства начинается в связи с уходом в отставку предыдущего после объявления официального результата очередных или досрочных парламентских выборов или после получения монархом заявления о досрочной отставке предшествующего правительства (однако уходящему правительству поручается решать неотложные вопросы с ограниченной компетенцией). Первоначально король с помощью личного кабинета проводит предварительные переговоры с уходящим премьер-министром, уходящими руководителями палат парламента и с приглашёнными им по личному выбору председателями партий. По их результатам монарх назначает лицо, обобщающее требования различных партий и других заинтересованных сторон (бизнеса, профсоюзов и т. д.) и подготавливающее вместе с королём заключительный отчёт о сходимости политических интересов и возможной конфигурации парламентского большинства. Поскольку в Бельгии идентичные идеологии часто представлены различными партиями для каждого языкового сообщества, это обусловило обычность создания многопартийных коалиций, и сделало должность такого лица (именуемого «информатор», «королевский посредник», «исследователь») весьма значимой. После того, как партии, претендующие на формирование большинства, достигнут согласия, это лицо прекращает свою работу, а монарх назначает , политического деятеля, который разрабатывает совместную правительственную программу с коалиционными партиями и распределяет министерские посты в правительстве. Обычно форматор получает пост премьер-министра страны, но были исключения из этого правила. После завершения переговоров весь состав будущего правительства направляется в королевскую резиденцию, где они приносят присягу: «Клянусь в верности Королю, в повиновении Конституции и законам бельгийского народа». На этом этапе происходит передача полномочий от уходящего правительства вновь назначенному, что оформляется тремя королевскими указами: первым назначается новый премьер-министр (этот указ получает консигнатуру уходящего премьер-министра, поскольку новый не может считаться таковым до его официального назначения, — таким образом происходит прямая передача полномочий между уходящим премьер-министром и его преемником, исключающая вакуум власти); вторым указом, по консигнатуре нового премьер-министра, отрешаются министры и статс-секретари уходящего правительства; третьим указом, также по консигнатуре нового премьер-министра, назначаются министры и статс-секретари нового правительства. Полноценную работу новое правительство начинает с момента получения в палате депутатов парламента доверия, выраженного в одобрении зачитанного премьер-министром

Диаграмма пребывания в должности (с 1831) 

1 — глава кабинета; 2 — премьер-министр; 3 — премьер-министр федерального правительства

Временное правительство (1830—1831) 

Временное правительство возникло во время бельгийской революции ( года) как административный комитет, принявший на себя власть в Брюсселе.  года он принял на себя наименование и полномочия временного правительства, а  года — власть короля.  года временное правительство провозгласило независимость провинций Бельгии. После начала работы  года ,   года, временное правительство продолжило работу в качестве исполнительного органа конгресса вплоть до  года, когда регентом Бельгии был избран председатель конгресса барон . Временное правительство не имело председателя, однако в качестве такового на некоторых документах ставил подпись Шарль-Латур Рожье.

Список глав правительства Бельгии 
В ходе бельгийской революции  года была провозглашена независимость Бельгии от Объединённого королевства Нидерландов (объединявшего бывшие территории Соединённых провинций на севере, Австрийских Нидерландов на юге, а также Льежского епископства), признанная нидерландским королём Виллемом I только  года по Лондонскому договору.

Политические партии Бельгии были сформированы через несколько десятилетий после провозглашения её независимости в процессе формализации децентрализованных идеологических альянсов (таких как «католики» или «либералы»), поэтому члены правительства до формирования в 1847 году первого партийного кабинета Шарля-Латура Рожье указаны как независимые политики.

После начала вторжения немецких войск  года кабинет  переехал в Антверпен, а  года — в пригород французского Гавра, городок Сент-Адресс на побережье Нормандии, где продолжил работу как .  года состав кабинета стал трёх-партийным (это было первым коалиционным правительством Бельгии). После возобновления работы правительства в Брюсселе с  года должность его руководителя стала именоваться «премьер-министр» (), однако в Конституции такое наименование было закреплено только в 1970 году.

После нового вторжения немецких войск  года (завершившегося оккупацией Бельгии  года) кабинет  переехал  года во французский Бордо, а  года — в Лондон, где работал как  до  года. При этом король Леопольд III остался в Брюсселе и с  года находился под домашним арестом, а осенью 1944 года был вывезен частями СС сначала в Хиршштайн в Саксонии, затем в Штробль-ам-Вольфгангзее под австрийским Зальцбургом. В Бельгии после её освобождения союзными войсками  года над пустующим престолом было установлено регентство брата короля, принца Шарля. Послевоенное правительство под руководством социалиста Ахила ван Аккера, обвинив короля в коллаборационизме, запретило ему возвращаться в Бельгию после его освобождения армией США  года, и он до  года находился в изгнании в Швейцарии. Его возвращению на престол предшествовал проведённый  года  о разрешении возвращения Леопольда III в Бельгию и восстановлении его полномочий и обязанностей в качестве монарха (предложение было одобрено 57,68 % избирателей).

Правительство Бельгии приобрело статус федерального в 1993 году в ходе  по созданию федеративных государственных институтов, при этом было осуществлено разграничение функций (полномочий и обязанностей) между федеральной исполнительной властью и исполнительной властью образующих бельгийскую федерацию .

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Список руководителей Бельгии  (архивная копия 2020-03-21)
 
 
 

Бельгия
 
Премьер